Németh är ett ungerskt efternamn

Personer med namnet
Personer utan angvien nationalitet är från Ungern.''
 Angéla Németh (1946–2014), spjutkastare
 Erzsébet Németh  (född 1953), handbollsspelare
 Ferenc Németh (1894–1977) längdskidåkare
 Ferenc Németh (femkampare) (född 1936)
 Helga Németh (föidd 1973), handbollsspelare
 Imre Németh (1917–1989), släggkastare
 János Németh (vattenpolospelare) (1906–1988)
 Krisztián Németh (född 1989), fotbollsspelare
 László Németh (1901–1975), författare, kritiker och översättare
 Miklós Németh (född 1946), spjutkastare
 Patrik Nemeth (född 1992); svensk ishockeyspelare
 Roland Németh (född 1974), kortdistanslöpare
 Szilárd Németh (född 1977), slovakisk fotbollsspelare
 Zsolt Németh (född 1971), släggkastare

Se även
 Lista över de vanligaste ungerska efternamnen

Ungerska efternamn